Альби́на Ника́ндровна Кручи́нина (род. 12 июля 1943, посёлок Адыгалах, Хабаровский край) — советский и российский музыковед, палеограф, исследователь древнерусского певческого искусства. Кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002). Основатель и первый заведующий единственной в России и в мире кафедры древнерусского певческого искусства. Автор свыше 60 научных работ.

Биография 
Альбина Никандровна Кручинина родилась 12 июля 1943 года в посёлке Адыгалах Хабаровского края (РСФСР, СССР).

В 1963 году окончила Воронежское музыкальное училище. В 1971 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1975 году — аспирантуру Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, теоретико-композиторский факультет.

В 1975—1980 годах — работа в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки.

В 1979 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Тема — «Попевка в русской музыкальной теории XVII века»; специальность — 17.00.02: музыкальное искусство.

В 1980—1988 годах — проректор по научной работе, профессор Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Основатель кафедры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «Древнерусское певческое искусство».

Создатель концепции и организатор конференции (с 2002 года — международного симпозиума) «Бражниковские чтения». Научный организатор и руководитель ряда музыкальных фестивалей.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002).

Учёное звание — доцент.

Из класса А. Н. Кручининой вышли два доктора искусствоведения. Под её руководством защищено восемь кандидатских диссертаций по искусствоведению.

Сфера научных интересов 
Палеография, источниковедение, историография, история, теория, поэтика древнерусского певческого искусства.

Основные научные труды 
 Кручинина А. Н. Описание музыкальных рукописей, приобретённых археографическими экспедициями СО АН СССР в 1970—1971 гг. // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. Вып. 19. С. 215—237.
 Кручинина А. Н. О семиографии попевок знаменного распева в музыкально-теоретических руководствах конца XV — середины XVII в. // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1979. С.148—159.
 Кручинина А. Н. Певческие рукописи из библиотеки новгородского Софийского собора // Проблемы источниковедческого изучения рукописных и старопечатных фондов. Л., 1979. С. 120—131.
 Кручинина А. Н. Первое русское пособие по музыкальной композиции // ПКНО. 1978. Л., 1979. С. 188—195 (совм. с Б. А. Шиндиным).
 Кручинина А. Н. Пути изучения попевочного словаря знаменного распева // Вопросы интонационного анализа и формообразования в свете идей Б. В. Асафьева. Л., 1982. С. 52—62.
 Кручинина А. Н. К проблеме текстологического изучения древнерусского монодического цикла // Проблемы русской музыкальной текстологии: (По памятникам русской хоровой литературы XII—XVIII вв.). Л., 1983. С. 47—77.
 Кручинина А. Н. О текстологическом изучении памятников древнерусского певческого искусства // Musica antiqua: Folia Musica. Bydgoszcz, 1985. Vol. 3. N 4.
 Кручинина А. Н. О М. В. Бражникове // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1987. Кн. 1. С. 232—234.
 Кручинина А. Н. Древнерусские ключи к творчеству Свиридова // Музыкальный мир Свиридова. М., 1990. С. 126—137.
 Кручинина А. Н. О композиционных закономерностях древнерусского чинопоследования // Источниковедческое изучение памятников письменных культур: Поэтика древнерусского певческого искусства. СПб., 1992. С. 11—40.
 Кручинина А. Н. Опыт анализа древнерусского музыкально-поэтического текста: (Тропарь «Егда славнии ученицы») // Ценностный мир русской культуры: Материалылы 2-х чтений факультета истории русской культуры, 15 декабря 1993 / С.-Петербургская государственная академия культуры. СПб., 1995. С. 104—127.
 Кручинина А. Н. Музыкально-поэтическая организация песнопения рус. святому // Музыкальное приношение: К 75-летию Е. А. Ручьевской. СПб., 1998. С. 259—274.
 Кручинина А. Н. Служба прп. Мартиниану Белозерскому в рукописях XVI—XVII вв. // Петербургский музыкальный архив. СПб., 1998. Вып. 2. С. 12—24.
 Кручинина А. Н. Песнопения прп. Кириллу Белозерскому в рукописной традиции основанного им монастыря // Рукописные памятники. СПб., 1999. Вып. 5: Из истории муз. культуры. С. 62—81.
 Кручинина А. Н. Песнопения царевичу Димитрию в русской певческой традиции XVII — нач. XIX вв. // Культурное наследие средневековой Руси в традициях Урало-Сибирского старообрядчества. Новосибирск, 1999. С. 201—213.
 Кручинина А. Н. Святой сщмч. Григорий, епископ Великой Армении, в христианской культурной традиции Древней Руси // Петербургский музыкальный архив. СПб., 1999. Вып. 2. С. 141—152.
 Кручинина А. Н. 10 лет кафедре древнерусского певческого искусства // Петербургская консерватория в мировом муз. процессе (1862—2002). СПб., 2002. С. 36—39.
 Кручинина А. Н. Попевка знаменного распева в русской музыкальной теории XVII в. // Певческое наследие Древней Руси: (История, теория, эстетика). СПб., 2002. С. 46—151.
 Кручинина А. Н. Проповедь добра, правды и красоты // Мифы и миры А. Глазунова. СПб., 2002. С. 28—38.
 Кручинина А. Н. «Радуйся, Петре, вкупе с супружницею своею Феврониею» // Музыкальная академия. М., 2003. № 2. С. 18—28.
 Кручинина А. Н. Музыкально-поэтические формулы именования святого в службе прп. Варлааму Хутынскому // Древнерусское песнопение: Пути во времени. СПб., 2004. Вып. 1. С. 19—27.
 Кручинина А. Н. Головщик иеродиакон Григорий (Жернов): История его книг и деяний // Социальные конфликты в России XVII—XVIII вв. Саранск, 2005. С. 284—294.
 Кручинина А. Н. Патриарх Никон: традиции и современность: (Русское певческое искусство 2-й пол. XVII — нач. XVIII в.) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень М., 2007. № 1-2. С. 88—102.
 Кручинина А. Н. «Риторская премудрость» древнерусского распева: О музыкально-поэтических приёмах в стихире «Днесь Владыка твари» // Греко-русские певческие параллели. К 100-летию афонской экспедиции С. В. Смоленского. М.; СПб., 2008. С. 292—301.
 Кручинина А. Н. О двух типах служб русским преподобным святым // Composing and Chanting in the Orthodox Church. Joensuu (Finland), 2009. P. 44—55.
 Кручинина А. Н. Евангельский текст в древнерусских песнопениях // Остромирово Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. СПб., 2010. С. 239—249.
 Кручинина А. Н. Гимнографические источники русских служб преподобным святым // Гимнология. 2011. Вып. 6. С. 164—174.
 Кручинина А. Н. Песнопения равноапостольному великому князю Владимиру в русской певческой книжности XVI—XIX вв.: (Источниковедение, текстология, поэтика) // Древнерусское песнопение: Пути во времени. СПб., 2011. Вып. 5. С. 140—170.
 Кручинина А. Н. «Христос при дверех, зремая Пасха прииде»: Чин умовения ног в древнерусской певческой традиции // Евразия: Духовные традиции народов. М., 2012. № 1. С. 186—215 (совм. с Т. В. Швец).
 Кручинина А. Н. Соловецкие преподобные святые в нотированных рукописях XVI—XIX вв. // Музыкальная археография — 2013. М., 2013. С. 4—13.
 Кручинина А. Н. Коллекция нотированных рукописей из собрания А. А. Титова, хранящегося в ОР РНБ // Там же. С. 139—148.
 Кручинина А. Н. Служба на перенесение мощей прп. Сергия Радонежского: Исследование, текст и распев. СПб., 2014 (совм. с М. С. Егоровой, Т. В. Швец).

Примечания

Литература 
 Кручинина Альбина Никандровна // Православная энциклопедия

См. также 
 Возрождение знаменного пения в Русской православной церкви
 Старообрядчество
 Православная музыка
 Церковная музыка

Ссылки 
 Страница на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
 Страница на сайте Санкт-Петербургского православного института религиоведения и церковных искусств

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Музыковеды СССР
Музыковеды России
Палеографы СССР
Палеографы России
Текстологи
Выпускники Новосибирской консерватории
Кандидаты искусствоведения
Исследователи древнерусской музыки
Медиевисты СССР
Медиевисты России
Историки музыки
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Педагоги СССР
Педагоги России
Исследователи старообрядчества